Paradryomyza är ett släkte av tvåvingar. Paradryomyza ingår i familjen buskflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Buskflugor
Paradryomyza